Viaggio – spostamento che si compie da un luogo di partenza a un altro

Musica 

Viaggio – album del cantautore italiano Claudio Rocchi del 1970
Viaggio – album del cantante italiano Enzo Avallone del 1981
Viaggio – brano musicale del cantautore italiano Claudio Lolli, incluso nell'album Canzoni di rabbia del 1975 e poi reinciso con diverso arrangiamento in Viaggio in Italia del 1998
Non mi lasciare/Viaggio – singolo del cantautore italiano Dario Baldan Bembo del 1977
Compro tutto/Viaggio – singolo del cantautore italiano Walter Foini del 1977
Viaggio – singolo del cantautore italiano Piero Pelù del 2008

Altro 
 Fiat Viaggio – automobile della Fiat